André Robert peut faire référence à :
 André Robert, un acteur français ;
 André Robert, un président de club de football ;
 André Robert, un prêtre sulpicien, spécialiste de la Bible ;
 André Robert, un météorologue, père des modèles de prévisions numériques du temps canadiens ;
 André D. Robert, un pédagogue et universitaire ;
 André René Marie Robert (1893-1982), un vice-amiral français.